Imaizumi ist der Familienname folgender Personen:

 Imaizumi, Naomi (* 1983), japanische Triathletin, siehe Naomi Washizu
 Tadaaki Imaizumi (* 1944), japanischer Zoologe und Autor
 Yoshiharu Imaizumi (* 1940), japanischer Zoologe
 Yoshinori Imaizumi (1914–2007), japanischer Zoologe